Het Nederlands kampioenschap dammen van 1953 telde 14 deelnemers. Twee spelers eindigden met 18 punten in de eindstand. Dit waren Reinier Cornelis Keller en Wim Huisman. Deze twee speelden een tweekamp van drie partijen om de nationale titel. Deze werd gewonnen door Wim Huisman met vier punten tegen Cees Keller met twee punten.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1953